Asdonk est un nom de famille porté par

 Brigitte Asdonk (1947-), terroriste allemande
 Josefine van Asdonk (1974-) actrice néerlandaise